Serge André, homme d'affaires
 Serge André (1948-2003), psychanalyste